Марио Хила Фуэнтес (; род. 29 августа 2000, Барселона) — испанский футболист, центральный защитник клуба «Лацио».

Клубная карьера 
Прежде чем попасть в академию мадридского «Реала», Марио занимался футболом в 5 каталонских клубах, в том числе академии клубов «Эспаньол» и «Сабадель». Перейдя в молодёжную команду «Реала», подписал контракт с клубом до 2024 года. Дебютировал в Ла Лиге за основную команду мадридского клуба 30 апреля 2022 года в матче против «Эспаньола».

5 июля 2022 года перешёл в итальянский клуб «Лацио» за 6 млн евро и подписал контракт с клубом до 2027 года.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Лацио»